Davide Caremi – ex calciatore italiano
 Roberto Caremi – ex calciatore italiano